Gretel est un prénom d'origine germanique qui peut faire référence à : 

 Hansel et Gretel, un conte populaire des frères Grimm (1812).
 Minitel#Expérience Gretel
 Gretel Bergmann (née le ) est une athlète allemande.
 Le Gretel, monocoque challenger australien de la Coupe de l'America en 1962.
 Le Gretel II, monocoque challenger australien de la Coupe de l'America en 1970